Mistrzostwa Europy w Curlingu 1983 odbyły się między 4 a 10 grudnia 1983 w szwedzkim Västerås, w Rocklundahallen.

W rywalizacji udział wzięło 28 drużyn (po 14 kobiecych i męskich), zadebiutowała kobieca reprezentacja Finlandii. Tak jak w latach poprzednich zespoły podzielono losowo na dwie grupy.

Tytuły mistrzowskie w rywalizacji pań zdobyły gospodynie (Elisabeth Högström), które były zarówno obrończyniami tytułów z Kirkcaldy. Finał przeciwko Norweżkom (Trine Trulsen) zakończył się wynikiem 4:3. Brązowe medale wywalczyły Szwajcarki (Erika Müller), które w małym finale pokonały 7:6 Szkotki (Isobel Torrance Junior). Na 5. miejscu uplasowały się Holenderki, był to najlepszy rezultat w historii curlingu w tym kraju, zarówno w konkurencji kobiecej jak i męskiej.

W turnieju męskim triumfowali Szwajcarzy (Amédéé Biner), którzy w finale pokonali 11:2 Norwegię (Kristian Sørum). Brąz przypadł obrońcom złotych medali, Szkotom (Mike Hay). Zwyciężyli oni w małym finale Szwedów (Inge Granback).



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Tie-breaker

Round Robin

Grupa A

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Grupa B

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Round Robin

Grupa A

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Grupa B

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Bibliografia 
 
 

1983
1983 w curlingu
Curling w Szwecji
1983 w Szwecji
Sport w Västerås